Ключ 111 (трад. и упр. 矢) — ключ Канси со значением «стрела»; один из 23, состоящих из пяти штрихов.

В словаре Канси есть 64 символов (из 49 030), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Древняя идеограмма изображала стрелу, приготовленную для выпуска из лука.

В современном языке иероглиф используется в значениях: «стрела, вектор», «клясться, присягать». В переносном смысле иероглиф имеет значения: «испражнения, экскременты, кал».

В качестве ключевого знака иероглиф используется редко.

В словарях находится под номером 111.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 111  на сайте graphemica.com
 Ключ 111 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи